Kim Miszon (1964) olimpiai ezüstérmes dél-koreai gyeplabdázónő
 Kim Miszon (1983) dél-koreai gyeplabdázónő, olimpikon